NNN kan have flere betydninger, heriblandt:

 New Nordic Norm - skibinding til langrend
 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund - et norsk fagforbund
 Naomi Nari Nam - amerikansk kunstskøjteløber
 Nippon News Network - japansk tv-netværk